Heidehäuser bezeichnet in Deutschland:

 Heidehäuser (Arzberg), einen Ortsteil der Gemeinde Arzberg im Landkreis Nordsachsen in Sachsen
 Heidehäuser (Daubitz), eine Häusergruppe in Daubitz, Gemeinde Rietschen im Landkreis Görlitz in Sachsen
 Heidehäuser (Frauendorf), eine Häusergruppe in Frauendorf im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in Brandenburg
 Heidehäuser (Radeberg), eine Siedlung in Radeberg im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Heidehäuser (Wülknitz), ein Ortsteil der Gemeinde Wülknitz im Landkreis Meißen in Sachsen

Außerdem:

 Heidehäuser, eine heilpädagogische Einrichtung in Hermannsburg im Landkreis Celle in Niedersachsen